Niemcy:
 Walldorf – dzielnica Meiningen
 Walldorf – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar

Osoby:
 Benno Walldorf – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Mörfelden-Walldorf
 Waldorf
 Wallendorf